Sérgio Oliveira (Paços de Brandão, 2 juni 1992) is een Portugees voetballer die doorgaans als middenvelder speelt. Oliveira debuteerde in 2018 in het Portugees voetbalelftal.

Carrière
Oliveira begon z'n carrière bij CD Paços de Brandão, maar maakte na enkele jaren de overstap naar FC Porto. Op 17 oktober 2009 maakte hij z'n debuut in het eerste elftal van Porto, in een met 4-0-gewonnen wedstrijd tegen Sertanese FC. Met zijn 17 jaar, 4 maanden en 15 dagen was hij daarmee de jongste speler ooit in het eerste elftal van Porto. Niet veel later ondertekende hij z'n eerste profcontract, tot en met juni 2012, met een opstapclausule van 30 miljoen euro.

Porto besloot om zijn jeugdproduct te verhuren: in het seizoen 2010/2011 speelde hij op huurbasis voor SC Beira-Mar, in het seizoen 2011/12 voor KV Mechelen. In zijn debuutwedstrijden voor de Belgen, een bekerduel in de 1/16e finales van de Beker van België, scoorde hij meteen twee keer, beide keren uit een vrije trap. Porto verhuurde hem ook nog aan FC Penafiel, Paços Ferreira, FC Nantes en PAOK Saloniki.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Oliveira debuteerde op 6 september 2018 in het Portugees voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Kroatië (1–1). Hij viel die dag in de 81e minuut in voor William Carvalho.

Erelijst

Portugees voetballer
Portugees olympisch deelnemer